Вальдеманко-дель-Эстерас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 142,46 км². Население — 241 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля